Міхай Верешмарті — угорський поет, письменник і перекладач.
 Бела Верешмарті — угорський політик та юрист.
 Секешфехерварський Театр Верешмарті.